Чамлыкская — станица в Лабинском районе Краснодарского края. Административный центр Чамлыкского сельского поселения.

География 
Станица расположена на правом берегу реки Чамлык в 13 км на северо-восток от Лабинска, на юго-восточной окраине Краснодарского края. Общая площадь составляет 10 кв.км. Сельское поселение расположено в равнинно-холмистой местности. С северо-западной и юго-восточной сторон её окружают небольшие леса. Через всю станицу с юго-востока на северо-запад протекает одна из самых извилистых рек в России - Чамлык. Протяженность реки 8 километров. 
В состав Чамлыкского сельского поселения входят: станица Чамлыкская и хутор Лобода.

Средняя высота над уровнем моря составляет 318 м .

История 
Станица Чамлыкская основана в 1841 году. Входила в Лабинский отдел Кубанской области.

Население

Улицы 
 Армавирская улица,
 Армавирский переулок,
 Базарная улица,
 Бакинская улица,
 Богданова улица,
 Братская улица,
 Бригадная улица,
 Ворошилова улица,
 Калинина улица,
 Кирова улица,
 Коллективная улица,
 Колованова улица,
 Коммунальная улица,
 Кооперативная улица,
 Красная улица,
 Краснопартизанская улица,
 Кубанская улица,
 Лабинская улица,
 Ленина улица,
 Мира улица,
 Набережная улица,
 Октябрьская улица,
 Отлетная улица,
 Пионерская улица,
 Подгорная улица,
 Почтовая улица,
 Пролетарская улица,
 Розы Люксембург улица,
 Ростовская улица,
 Северная улица,
 Серова улица,
 Советская улица,
 Степная улица,
 Украинская улица,
 Фрунзе улица,
 Центральная улица,
 Чапаева улица,
 Энгельса улица,
 Южная улица.

Климат 
Температура в январе, в среднем – (- 2 градуса), июля – (+ 25, 30 градусов). Большее количество осадков приходится на зимний и весенний периоды, коэффициент увлажнения – 2.0.

Экономика 
 Производство: кирпичный завод "Акварид"
 Производство: деревянных изделий.
На территории станицы Чамлыкской много искусственных водоемов (прудов), где разводят карпов, толстолобиков, амуров. Из сельхозкультур здесь выращивают пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, подсолнечник, рапс, гречиху и горох.

Медицина 
 Медицинские учреждения: Чамлыкский психоневрологический интернат.

Известные уроженцы 
 Колованов Иван Васильевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 «Сайт станицы Чамлыкская»
 Официальный сайт администрации Лабинского района

Населённые пункты Лабинского района